Typaldos ist eine Familie aus Kefalonia neapolitanischen Ursprungs (Tirpado) und der Familienname folgender Personen:

 Nikolaos Xydias Typaldos (1826–1909), griechischer Maler
 Charalampos Pretenderis Typaldos (1821–1885), griechischer Arzt
 Andreas Laskaratos, Schriftsteller (eigentlich: Andreas Typaldos)
 Julius Pretenderis Typaldos (Lixouri 1814 – Korfu 1883)
 Stephen Typaldos (1957–2006), Arzt und Osteopath